Vlahuță:
 Nume de familie
 Alexandru Vlahuță
 Casa memorială Alexandru Vlahuță, Mănăstirea Agapia, Neamț, Moldova
 Toponime
 Strada Alexandru Vlahuță, Chișinău
 Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, Moldova
 Buda (Alexandru Vlahuță), Vaslui
 Alexandru Vlahuță, județul Vrancea, Moldova

Vezi și 
 Alexandru Vlahuță (dezambiguizare)
 Valahi
 Wallach

Nume de familie românești
Nume de familie slave
Toponime românești